Callow (Derbyshire),  een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire.
Callow (Herefordshire), een plaats in het Engelse graafschap Herefordshire.
Callow (album), album uit 2018 van de Noord-Ierse band Therapy?.